linie metra:
 3 w Baku
 U3 w Berlinie
 M3 w Budapeszcie
 3 w Paryżu
 3 bis w Paryżu
 pozostałe:
 kolejowa w Polsce
 tramwajowa w Szczecinie